Onderdistrict in Indonesië
 Margaasih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Margaasih (Cicalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Margaasih (Margaasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java